Eurocom steht für:

 EuroCom, interlinguale und interkulturelle Sprachlernmethode für Europäer
 Eurocom (Softwareunternehmen), britischer Videospielhersteller
 Eurocom Group, israelische Investmentholding
 Eurocom Rail Cargo Zrt., ungarisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Eurocom-Businesspark in Nürnberg, Stadtteil Langwasser
 WMP Eurocom, deutsches Kommunikationsberatungsunternehmen